Miejscowości w USA:
 Griffin – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Spalding,
 Griffin – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Posey.
Gminy w USA:
 Griffin (ang. Griffin Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Conway,
 Griffin (ang. Griffin Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Pope,
 Griffin (ang. Griffin Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Stutsman.

Osoby o nazwisku Griffin:
 Blake Griffin – amerykański koszykarz
 Clarence Griffin – amerykański tenisista 
 Donald Griffin – amerykański zoolog (etologia)
 Eddie Griffin – amerykański filmowiec 
 Eric Griffin – amerykański muzyk 
 Frank Griffin – angielski piłkarz
 John Howard Griffin – amerykański pisarz i działacz na rzecz zniesienia segregacji rasowej
 Michael D. Griffin – administrator NASA 
 Montell Griffin – amerykański bokser 
 W.E.B. Griffin – amerykański pisarz

System kodowania sygnału telewizyjnego:
 Griffin – system dostępu warunkowego dla telewizji cyfrowej.

Rodzina lokomotyw:
 Newag Griffin

W informatyce:
 Griffin – procesor marki AMD.